Hardy Boys (The Hardy Boys) – serie di romanzi gialli destinati agli adolescenti di vari autori che si firmano con lo pseudonimo collettivo Franklin W. Dixon
The Hardy Boys (The Hardy Boys) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1956 al 1957 
The Hardy Boys – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1969 al 1971
Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew e gli Hardy Boys (The Hardy Boys) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1977 al 1979
The Hardy Boys – serie televisiva canadese trasmessa nel 1995
The Hardy Boys –  serie televisiva drammatica canadese-statunitense trasmessa a partire dal 2020
The Hardy Boyz – tag team di wrestling